Diego Ângelo de Olivera – calciatore brasiliano
Herberto Hélder de Olivera – poeta portoghese
Nuno Ricardo de Olivera Ribeiro – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano